No Boundaries – antologia di racconti di Henry Kuttner e C. L. Moore.
No Boundaries – album di Michael Angelo Batio del 1995
 No Boundaries: A Benefit for the Kosovar Refugees – compilation della Epic Records del 1999
 No Boundaries – album di Eva Cassidy del 2000
 No Boundaries – album di Sertab Erener del 2004
 No Boundaries – album dei Ladysmith Black Mambazo del 2004
 No Boundaries – singolo di Alan Lambert del 2009
 No Boundaries – singolo di Kris Allen del 2009
 No Boundaries – album di Alexander Rybak del 2010